Goerens ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Goerens (* 1952), luxemburgischer Politiker 
 Paul Goerens (1882–1945), deutscher Metallurge und Hochschullehrer